Clan peut faire référence à :

Sigle 

Comité de liaison et d'aide nationaliste

Titres 

Le Clan, un film de Gaël Morel en 2004 ;
The Clan, film italien de Christian De Sica sorti en 2005 ;
El Clan, un film de Pablo Trapero en 2015.
Clan de Kaat Beels et Nathalie Basteyns, 2012, série de télévision belge néerlandophone, en 10 épisodes.

Médias 

Clan, une chaîne de télévision espagnole ;
Clan d'Oiche, un groupe de musique traditionnelle irlandaise du Finistère ;
M-Clan, un groupe de rock espagnol ;

Sémantique 

 Un clan, ensemble de familles associées par une parenté réelle ou fictive ;
 Un clan, groupe de joueurs rassemblés autour de jeux vidéo ;
 Un clan, groupe que forment les lions (lions, lionnes et lionceaux) ;
 Le Clan, un ruisseau français du département de la Corrèze ;
 Clan, la dénomination de certaines unités de Routiers (branche aînée masculine) ou de Guides dans bien des associations de scoutisme francophone ;
 Un clan, en théorie de la mesure, est un ensemble non vide de parties stable par union finie et par prise du complémentaire.
Un clan est un trou dans un mât ou une vergue ou est enchâssé un réa.

Voir aussi 

 .